Maliebaan (Utrecht), een straat in de Nederlandse stad Utrecht
Maliebaan (Leiden), een straat in de Nederlandse stad Leiden

 Maliebaan (Jorwert) , een straatje naast de kerk in Jorwert (Friesland)
Malie (spel), een 16e-eeuws balspel dat gespeeld werd aan het Franse hof